rév,  folyókon, tavakon létesített védett kikötő
Rév, falu Romániában, Bihar megyében